Commercial Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commercial Street Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 83000991
 Commercial Street Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 87000468